Парламентские выборы в Албании 2017 года состоялись 25 июня. Изначально планировалось их проведение 18 июня, но после того, как оппозиционные партии объявили о возможном бойкоте из-за трёхмесячного политического кризиса, голосование было перенесено на неделю. Социалистическая партия Албании получила 74 из 140 мест.

Избирательная система 
140 членов парламента были избраны в двенадцати многомандатных округах на основе двенадцати округов с использованием пропорционального представительства по закрытым спискам с избирательным порогом в 3 % для партий и 5 % для коалиций. Места распределялись между коалициями по методу д’Ондта, затем между партиями по методу Сент-Лагю.

Предыстория 
Предыдущие парламентские выборы, прошедшие 23 июня 2013 года, завершились «Альянса за европейскую Албанию», возглавляемого Социалистической партией Албании, который получил 57,6 % голосов и 83 места из 140. Оппозиционный «Альянс за занятость, процветание и интеграцию», возглавляемый Демократической партией, получил почти 39,5% голосов и 57 мест. Социалисты сформировала новое правительство со своим лидером Эди Рамой в качестве премьер-министра.

Участники

Опросы

Результаты

Примечания 

Албания
События 25 июня
2017 год в Албании
Парламентские выборы в Албании